Нинкович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Нинкович, Ивана (род. 1995) — боснийская пловчиха.
 Нинкович, Милош (род. 1984) — сербский футболист.
 Нинкович, Надя (род. 1991) — сербская волейболистка.
 Нинкович, Наташа (род. 1972) — сербская актриса.